Јован Личина (Шид, 28. мај 1930 — Задар, 18. децембар 2002) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1959. || Стаклени параван || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Непознати || /
|-
| 1960. || Вражији оток || /
|-
| 1960. || Улица без излаза || /
|-
| 1961. || Трећи је дошао сам || /
|-
| 1961. || Човјек од важности || /
|-
| 1962. || Свечаност || Хазо
|-
| 1962. || Грађанин Дахлке || /
|-
| 1963. || Безимена || /
|-
| 1963. || На лицу мјеста || /
|-
| 1963. || Људи и нељуди || /
|-
| 1963. || Кандидат смрти || /
|-
| 1964. || Долутали метак || /
|-
| 1965. || Апел || /
|-
| 1965. || Нема разлога за узбуну || /
|-
| 1966. || Мокра кожа || Мићун
|-
| 1966. || Спасавање части || Стриц
|-
| 1966. || Седам сати и петнаест минута || Божо
|-
| 1966. || Педесети рођендан || /
|-
| 1967. || Године ратне, године мирне || /
|-
| 1967. || Љубов Јароваја || /
|-
| 1968. || Негдје на крају || /
|-
| 1968. || Кокошари || /
|-
| 1969. || Пробуди се, Трноружице! || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Пут у рај || Пацијент код примаријуса
|-
| 1970. || Оверњонски сенатори || /
|-
| 1970. || Каинов знак || /
|-
| 1971. || Леда || 
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње || Верига
|-
| 1972. || Пјетлов кљун || Јаз Силвије
|-
| 1972. || Луда кућа || Јурица Врабец
|-
| 1972. || Хармоника || Инспектор
|-
| 1973. || Хаус ам Меер || Дон Царло
|-
| 1975. || Доље с оружјем || /
|-
| 1975. || Цар се забавља || /
|-
| 1976. || Наша ствар || Вепар
|-
| 1976. || Издаја || /
|-
| 1978. || Дебели ’лад || /
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Надсатник пл.Бузан / Сатник пл. Бузан
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1978 1980. || Пуном паром || Проф. Николић
|-
| 1980. || Обустава у стројној || /
|-
| 1981. || Снађи се, друже || Надсатник пл. Бузан
|-
| 1982. || Изјава || /
|-
| 1986. || Посјет || /
|-
| 1987. || Осуђени || Судија
|-
| 1988. || Вила Орхидеја || /
|-
| 1988. || Течај пливања || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2002.
Југословенски глумци
Хрватски глумци
Шиђани